Парламент Тринидада и Тобаго () — двухпалатный законодательный орган (парламент) Тринидада и Тобаго.

Состав​ 
В состав парламента входят президент Тринидада и Тобаго, Палата представителей, в которой 41 депутат избирается на пятилетний срок по одномандатным округам, и Сенат, в котором заседает 31 сенатор, который назначается президентом: 16 правительственных сенаторов, назначаемых по совету премьер-министра, 6 оппозиционных сенаторов, назначенных по рекомендации лидера оппозиции, и 9 независимых сенаторов, назначаемых президентом для представления других секторов гражданского общества.

Участие в международных организациях 
 Объединённая парламентская ассамблея ЕС-АКТ.
 Канадско-Карибская парламентская дружественная группа.
 Парламентская ассоциация Содружества наций.

См. также​ 
 Палата представителей (Тринидад и Тобаго)
 Сенат
 Красный дом (Тринидад и Тобаго)
 Законодательный совет Тринидада и Тобаго

Ссылки 
 Парламент Тринидада и Тобаго. Официальный сайт 

Государственное устройство Тринидада и Тобаго
Парламенты по странам